Volvo Car Open 2019 — ежегодный женский профессиональный международный теннисный турнир, проходящий в Чарлстоне (США) на открытых грунтовых кортах. С 2009 года относится к премьер-серии WTA с призовым фондом 776 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 56 участниц в одиночном разряде и 16 пар.
В 2019 году турнир будет проходить с 1 по 8 апреля.

Общая информация 

Чемпионы 2018

Рейтинговые очки

Призовой фонд

Посев игроков 

1 Рейтинг на 18 Марта 2019.

Теннисистки, получившие "уайлд-кард":
  Сабина Лисицки
  Эмма Наварро
  Шелби Роджерс
Теннисистка, имеющая защищённый рейтинг:
  Анна-Лена Фридзам
Теннисистки, победители квалификации:
  Астра Шарма
  Магдалена Френх
  Лорен Дэвис
  Дестани Айява
  Надя Киченок
  Мартина Тревизан
  Франческа Ди Лоренцо
  Катерина Козлова
Теннисистка, счастливая участница квалификации (LL):
  Конни Перрен

Ход соревнований

Одиночный разряд

Финал

Верхняя секция

Секция 1

Секция 2

Нижняя сетка

Секция 3

Секция 4

Квалификация

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Парный разряд

Сетка

Ссылки 
Официальный сайт

2019
США
Теннис
Апрель 2019 года